Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 2018 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 68 команд определили национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Первые игры турнира прошли 13 марта 2018 года, а финальная игра — 2 апреля в «Аламодоуме» в Сан-Антонио (штат Техас). Чемпионом турнира стала команда «Вилланова Уайлдкэтс», которая в финальном матче обыграла «Канзас Джейхокс» со счётом 79:62.

Этот турнир запомнился множеством неожиданных результатов и победами аутсайдеров. Так, во время первого раунда впервые в истории турнира 16-й номер посева (УМБК) обыграл первый номер (Виргиния) со счётом 74:54, а также впервые первые четыре номера посева одного региона не дошли до 1/8 финала. В финале же региона встречались 11-й номер посева «Лойола Рэмблерс» и 9-й номер «Канзас Стэйт Уайлдкэтс».

Расписание и места проведения турнира NCAA 2018 

Расписание и места проведения матчей:

First Four
 13-14 марта
 University of Dayton Arena, Дейтон (Огайо)

Первый и второй раунды
 15 и 17 марта
 PPG Paints-арена, Питтсбург (Пенсильвания) (Принимающая сторона: Университет Дюкейн)
 Интраст банк-арена, Уичито (Канзас) (Принимающая сторона: Уичитский университет)
 Американ Эйрлайнс-центр, Даллас (Техас) (Принимающая сторона: Конференция Big 12)
 Тако Белл-арена, Бойсе (город) (Айдахо) (Принимающая сторона: Университет штата Айдахо в Бойсе)
 16 и 18 марта
 Спектрум-центр, Шарлотт (Северная Каролина) (Принимающая сторона: Университет Северной Каролины в Шарлотт)
 Литтл Сизарс-арена, Детройт (Мичиган) (Принимающая сторона: Университет Детройт Мерси)
 Бриджстоун-арена, Нашвилл (Теннесси) (Принимающая сторона: Конференция Ohio)
 Виейас-арена, Сан-Диего (Калифорния) (Принимающая сторона: Университет штата Калифорния в Сан-Диего)

Региональный полуфиналы и финалы (Sweet Sixteen и Elite Eight)
 22-24 марта
 Западный регион, Стэйплс-центр, Лос-Анджелес (Калифорния) (Принимающая сторона: Университет Пеппердайн)
 Южный регион, Филипс-арена, Атланта (Джорджия) (Принимающая сторона: Технологический институт Джорджии)
 23 и 25 марта
 Восточный регион, ТД-гарден, Бостон (Массачусетс) (Принимающая сторона: Бостонский колледж)
 Средне-западный регион, Сенчури Линк-центр Омаха, Омаха (Небраска) (Принимающая сторона: Университет Крейтона)

Национальные полуфиналы и финал (Финал четырёх и Финал)
 31 марта — 2 апреля
 Аламодоум, Сан-Антонио (Техас) (Принимающая сторона: Техасский университет в Сан-Антонио)

Квалификация 
В первый дивизион NCAA в сезоне 2017/18 годов входило 351 баскетбольная команда, однако четыре из них — Алабама A&M, Грэмблинг Стэйт, Саванна Стэйт и Юго-Восточный Миссури Стэйт были не допущены к участию в турнире из-за плохой успеваемости академической спортсменов. Позже руководство лиги разрешило Саванне Стэйт участвовать в постсезонных турнирах.

Автоматическая квалификация 
В списке представлены команды, получившие автоматическую квалификацию в турнир, победив в турнире своих конференций.

Турнирный посев 

*Смотри «Первые четыре»

Турнирная сетка 
* — означает, что победа одержана в овертайме

Время дано по Североамериканскому восточному часовому поясу (UTC-04), если не указано другое

Первые четыре — Дейтон, Огайо

Южный регион — Атланта, Джорджия

Финал Южного региона

Сборная Южного региона 
 Бен Ричардсон (Лойола-Чикаго) — самый выдающийся игрок Южного региона
 Клейтон Кустер (Лойола-Чикаго)
 Донте Ингрэм (Лойола-Чикаго)
 Ксавье Снид (Канзас Стэйт)
 Барри Браун (Канзас Стэйт)

Западный регион — Лос-Анджелес, Калифорния

Финал Западного региона

Сборная Западного региона 
 Чарльз Мэтьюс (Мичиган) — самый выдающийся игрок Западного региона
 Моритц Вагнер (Мичиган)
 Махмуд Али Абдур-Рахман (Мичиган)
 Фил Кофер (Флорида Стэйт)
 Теренс Манн (Флорида Стэйт)

Восточный регион — Бостон, Массачусетс

Финал Восточного региона

Сборная Восточного региона 
 Джален Брансон (Вилланова) — самый выдающийся игрок Восточного региона
 Омари Спеллман (Вилланова)
 Эрик Паскаль (Вилланова)
 Карсен Эдвардс (Пердью)
 Кинан Эванс (Техас Тек)

Среднезападный регион — Омаха, Небраска

Финал Среднезападного региона

Сборная Среднезападного региона 
 Майк Ньюман (Канзас) — самый выдающийся игрок Среднезападного региона
 Тревон Дюваль (Дьюк)
 Габе Дево (Клемсон)
 Марвин Бэгли III (Дьюк)
 Девонте Грэхем (Канзас)
 Гари Трент (Дьюк)

Финал четырёх — Глендейл, Аризона

Национальный финал

Сборная всех звёзд Финала четырёх 
 Донте Дивинченцо (Вилланова) — самый выдающийся игрок
 Микал Бриджес (Вилланова)
 Джален Брансон (Вилланова)
 Эрик Паскаль (Вилланова)
 Мортиз Вагнер (Мичиган)

Примечания

Ссылки 
 NCAA Men's Basketball Division I

Сезоны студенческого баскетбола в США
2018 год в баскетболе